Le congrès de Bâle de 1897 est le premier congrès sioniste ;
 L'Association internationale des travailleurs a tenu plusieurs congrès à Bâle, dont notamment le quatrième en 1869.
 Le congrès de 1912 consacré à la paix.

Bâle